«Lullaby» ()— песня, ставшая четвёртым синглом канадской рок-группы Nickelback с их седьмого студийного альбома Here and Now. Сингл был издан 24 февраля 2012 года. По итогам продаж он получил статус Золотого в Австралии и Канаде.

Видеоклип 
Режиссёром видеоклипа «Lullaby» стал Найджел Дик. Видеоклип был снят в Калифорнии 28 января 2012 года. Премьера клипа состоялась 22 марта на телеканале VH1. По сюжету видеоклипа молодая мать умирает сразу же после родов; отец (его играет ) вынужденный воспитывать новорожденного в одиночку, сомневается в своих силах и думает отдать его на усыновление; видео, снятое с его возлюбленной во время её беременности меняет его решение, и он решает оставить ребёнка. Также существует версия видеоклипа с выступлением группы, без сюжетной линии, транслируемая каналом  и некоторыми другими.

Список композиций 
CD Single (RR 3618-2)

Promo CD Single (PRO16951)

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Nickelback
Синглы по алфавиту
Синглы 2012 года
Песни 2012 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы Roadrunner Records